Клаусура 2002 () — вторая половина 72-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Статистика турнира на сайте terra.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 2001/02 на rsssf.com 

2002
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2002 году